Анаймалай — название ряда южноиндийских топонимов

 Анаймалай — город в штате Тамилнад (Индия).
 Анаймалай — горный хребет в Южной Индии.